André Turp (1925-1991), ténor canadien,
Daniel Turp (1955- ), homme politique québécois,
Gilbert Turp (?), acteur canadien.